На самом деле — многозначный термин:

На самом деле (выражение) — выражение, предполагающее наличие «истины в последней инстанции», которую возможно описать словами.
На самом деле (ток-шоу) — ток-шоу «Первого канала», выходящее в эфир с 24 июля 2017 года.